Баба́нка () — посёлок городского типа в Уманском районе Черкасской области Украины.

История 
В ХІХ веке село Бабанка было волостным центром Бабанской волости Уманского уезда Киевской губернии. В селе была Покровская церковь.

В 1930 году здесь были открыты районная больница, амбулатория и районная ветеринарная лечебница, в 1931 году началась электрификация села, в 1932 году была создана машинно-тракторная станция.

В 1937 году в центре села был разбит парк.

Во время Великой Отечественной войны 5 августа 1941 года село оккупировали немецкие войска. В период оккупации здание школы использовалось как казарма и скотобойня, в здании редакции районной газеты оборудовали тюрьму. 10 марта 1944 года село было освобождено частями 4-й гвардейской армии РККА. В дальнейшем село было восстановлено.

В 1950 году была построена новая двухкорпусная больница на 50 коек и жилой дом для врачей и медицинского персонала.

В 1958 году в Бабанке была открыта межколхозная строительная организация, в 1963 году — начала работу хлебопекарня, в 1965 году — построен Дом культуры.

Посёлок городского типа с 1991 года.

В октябре 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившейся здесь райсельхозтехники.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2314 человек.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в Умани, в 15 км от Бабанки.

Уроженцы 
 Барчук, Анатолий Трофимович — советский и украинский киноактёр, народный артист Украины.
 Белогруд, Григорий — уманский полковник Войска Запорожского, дипломат.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки городского типа Черкасской области
Населённые пункты Уманского района